Pina může znamenat:

geografický název
 Pina, řeka v Bělorusku
 Roš Pina, městečko v Izraeli
 Nachal Roš Pina, údolí (vádí) v Izraeli

příjmení osob
 João Pina (* 1981), portugalský judista
 Tomás Pina (* 1987), španělský fotbalový záložník

jiný význam
 Piña Colada, alkoholický nápoj užívaný v Karibiku

Související články 
 Pine
 Pinja, říčka, pravý přítok Latorici
 Pino